Râul Fântâna se poate referi la:

 Râul Fântâna, Bran
 Râul Fântâna, Ucea
 Râul Fântâna, Vișeu

Altele 
 Râul Fântâna Albă
 Râul Fântâna Cerbului
 Râul Fântâna Mare
 Râul Fântâna Pustnicului
 Râul Fântâna Seacă
 Râul Fântâna Tulbure
 Râul Fântâna lui Gal

Vezi și 
 Fântâna (dezambiguizare)

 Râul Valea Fântânii (dezambiguizare)
 Râul Fântânele (dezambiguizare)
 Râul Fântânița (dezambiguizare)

Toponime românești